Mistrzostwa Afryki w judo rozegrano w Dakarze w Senegalu w dniach 14–17 kwietnia 2011 roku.

Tabela medalowa

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy 

2011
2011 w sporcie
2011 w Senegalu
Judo w Senegalu
Sport w Dakarze